Gromada Adamów steht für:
Gromada Adamów (Powiat Łukowski)
Gromada Adamów (Powiat Piotrkowski)